Nowostepaniwka (; russische Entsprechung / ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Nowostepaniwka (Kupjansk), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk
 Nowostepaniwka (Nowomoskowsk), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Nowomoskowsk
 Nowostepaniwka (Kramatorsk), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk
 Nowostepaniwka (Schyrjajewe), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Schyrjajewe